Hassmann oder Haßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Haßmann (lettisch Edgars Hasmanis; 1884–1919), lettischer lutherischer Pastor
 Eva Hassmann (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Felix Haßmann (* 1986), deutscher Springreiter
 Henning Haßmann, deutscher Prähistoriker, Landesarchäologe von Niedersachsen
 Josef Hassmann (1910–1969), österreichischer Fußballspieler
 Karl Ludwig Hassmann (1869–1933), österreichischer Maler
 Theodor Hassmann (1825–1894), deutsch-böhmischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Saaz
 Toni Haßmann (* 1975), deutscher Springreiter
 Walter Haßmann (* 1957), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Hasmann
 Hasman